Ecco steht für:

 Ecco (Band), österreichisches Synthiepop-Duo
 Ecco (Schuhe), dänisches Schuhunternehmen
 Ecco the Dolphin, Videospielreihe von Sega
 ecco-rail, ein österreichisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Ecco, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Edwards Car Co.
 Ecco Press, ein Imprint von HarperCollins
 Ecco, ehemaliger französischer Anbieter für Personaldienstleistungen, 1996 fusioniert zu Adecco

Siehe auch:
 ECO
 Ekko